Jever se poate referi la:
Jever oraș din Saxonia Inferioară
Jever (bere)